Typ 38 (auch Type 38) steht für:
 75-mm-Feldgeschütz Typ 38, Feldkanone des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 38 10-cm-Kanone, Kanone des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Arisaka Typ 38, Standardgewehr des Kaiserlich Japanischen Heeres
 6,5-mm-MG Typ 38, schweres MG des Kaiserlich Japanischen Heeres aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
 Bugatti Type 38, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti

Abkürzung